Национална дивизия (; ; ), е дивизията от най-високо ниво в люксембургския футбол. Преди 2006 е съставена от 12 отбора, но за сезон 2006 – 07 се увеличават на 14. Сегашните шампиони са Ф91 Дюделанж.

За първи път е организирана през 1910 и се провежда всяка година оттогава, като изключения правят 1913 и четири сезона по времето на Втората световна война.

Членове за сезон 2012 – 2013

Шампиони по клубове 

Турнири по футбол
Футбол в Люксембург